Александр Михайлович Рогов (10 января 1940, Вадский район, Горьковская область — 3 апреля 2012, Нижний Новгород) — советский хоккеист, нападающий. Мастер спорта. Заслуженный тренер России.

Достижения 
 Второй призёр чемпионата СССР 1961.
 Финалист Кубка СССР 1961.

Статистика выступлений

Примечания 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Заслуженные тренеры России
Похороненные на Красном кладбище